В Египте множество озёр, которые исчезли и которые существует до сих пор.

Насер 
Водохранилище на юге Египта и северной части Судана.

Манзала 
Солёное озеро на северо-востоке страны.
Расположено рядом с дельтой реки Нил и такими портами, как Порт-Саид, Думъят.

Марьют 
Солёное озеро в Северной части Египта, располагающееся между городами Александрия и Аль-Бухейра.

Бардавиль 
Солёное озеро в Северный Синай.

Меридово озеро 
Солёное озеро в Египте, на территории Файюмского оазиса.

Вади-эр-Райан 
Солёное озеро в Эль-Файюм.

Идку 
Солёное озеро в Кафр-эш-Шейх.

Тошка 
Общее название группы из четырёх бессточных недавно созданных озёр в пустыне Сахара, Египет.

Большое Горькое 
Солёное озеро между северной и южной частью Суэцкого канала. Находится в регионе Исмаилия.

Буруллус 
Солёное озеро на северной части побережья дельты Нила. Западнее Кафр-эш-Шейх.

Озёра Вади-Натрун 
Солёные озёра с щелочной водой (содержат соли натрия) в районе Вади-Натрун возле впадины Каттара в провинции Матрух.

Солёные озёра Сива 
Расположены в губернаторстве Матрух, в Западной части пустыни.

Примечания

Ссылки 
 "The northern lakes of Egypt: Encounters with a wetland environment".
 Historic Photos of Egyptian Lakes from The New York Public Library Digital Library.

Озёра
Египет